High School Musical (serie di film)
High School Musical, 
High School Musical (colonna sonora), la colonna sonora del primo film
High School Musical 2, 
High School Musical 2 (colonna sonora), la colonna sonora del secondo film
High School Musical 3: Senior Year, 
High School Musical 3: Senior Year (colonna sonora), la colonna sonora del terzo film
"High School Musical", un brano dalla colonna sonora del terzo film
High School Musical: Il concerto, un tour di concerti che vede protagonisti il cast del film
High School Musical - Lo spettacolo, l'adattamento teatrale del film
High School Musical: Sing It!, un videogioco basato sul film
High School Musical: Makin' the Cut!, un videogioco basato sul film per Nintendo DS
High School Musical 2: Work This Out DS, un videogioco basato sul film per Nintendo DS
High School Musical: Get in the Picture, un reality show basato sulla serie del film.
High School Musical - La sfida (film argentino), prodotto in America Latina da Disney Channel e Walt Disney Pictures
High School Musical - La sfida (film messicano), prodotto in Messico.